Le tournoi de tennis de Corée est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2010, classée en catégorie International, se dispute à Séoul du 20 au .

Alisa Kleybanova remporte le simple dames. En finale, elle bat Klára Zakopalová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julia Görges et Polona Hercog.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Corée
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Coree
Sport en Corée du Sud en 2010
Tennis en septembre 2010